Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jesse Huta Galung a Stéphane Robert, jehož členové nestartovali společně. Robert se turnaje nezúčastnil. Huta Galung nastoupil s Pablem Andújarem do kvalifikace. Před zahájením se však odhlásili pro poranění pravého lýtka.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený chorvatsko-finský pár Marin Draganja a Henri Kontinen, který ve finále zdolal britsko-australskou dvojici Jamie Murray a John Peers po dramatickém průběhu 6–3, 6–7 a [11–9]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2015